Текуанипа има више значења:

 Текуанипа (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Текуанипа, Сан Мигел Текуанипа (Точимилко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику